Cristiana Capotondi (1980-), actrice italienne,
 Giuseppe Capotondi (1968-), réalisateur italien, 
 Peppino Capotondi (1973-), acteur belge d'origine italienne.
 
Patronyme italien